Gallego désigne à la fois la langue de Galice (galicien en français), et le gentilé des habitants de cette Communauté autonome espagnole. Comme nom propre, Gallego peut également faire référence à :

Patronyme 

 Alain Bernat Gallego (1971-), homme politique andorran ;
 Alberto Gallego (1990-), coureur cycliste espagnol ;
 Américo Rubén Gallego (1955-), ancien footballeur et entraîneur mexicain de football ;
 Cristina Gallego (1978-), réalisatrice colombienne ;
 Diego Gallego (1982-), coureur cycliste et directeur sportif espagnol ;
 Fernando Gallego (1440-c.1507), peintre espagnol ;
 Hernán Gallego, un navigateur espagnol du  ;
 José Gallego Mateo (1883-1910-), matador espagnol ;
 Josefina Robledo Gallego (1897-1972), guitariste et compositrice espagnole ;
 Julián Gállego Serrano (1919-2006), intellectuel et historien des arts espagnol ;
 Justo Gallego Martínez (1925-2021), maçon-architecte autodidacte ;
 Kate Gallego (1981-), femme politique américaine ;
 Miguel Artola Gallego (1923-2020), historien et intellectuel espagnol ;
 Oliver Gallego (1976-), rappeur espagnol ;
 Ricardo Gallego (1959-), footballeur espagnol ;
 Rubén David González Gallego (1968-), écrivain russe d’origine espagnole ;
 Ruben Marinelarena Gallego (1979-), homme politique américain ;
 Solène Gallego (1995-), nageuse française ;
 Trinidad Gallego Prieto (1913-2011), infirmière et sage-femme républicaine espagnole, victime de la répression franquiste.
 Vicente Gallego Barredo (1963-), poète espagnol.

Pseudonyme 

 Gallego (1944-), de son vrai nom Francisco Fernández Rodríguez, footballeur espagnol.

Hydronyme 

 Le Gállego, un des cours d'eau importants du bassin moyen de l'Èbre en Espagne.

L’hydronyme Gállego tire son étymologie, nom pas de gallego au sens de «  galicien », mais de ''gallicus', de Galia : la Gaule.

Toponyme 

 L'Alto Gállego, une comarque de la Province de Huesca (Espagne).
 San Mateo de Gállego est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse.

Patronyme hispanique